Medical Subject Headings (MeSH), een Engelstalige thesaurus voor de onderwerpsontsluiting van medische publicaties
 Mesh network, een verbindingsnetwerk waarbij alle knooppunten zoveel mogelijk verbonden zijn  
 Mesh (groep), een Britse band
 Mesh (3D), een 3D-programmavariant
 Methaanthiol, MeSH/Methylmercaptaan, een organische zwavelverbinding
 Mesh (textiel), gaasachtig geweven textiel